Reed House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Reed House (Arkansas), ID-Nr. 97000857
 Reed House (Delaware), ID-Nr. 83001351

Siehe auch:
 Reid House